Некрасов, Михаил:
 Некрасов, Михаил Алексеевич (1883—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Некрасов, Михаил Вячеславович (род. 1980) — футболист, полузащитник.
 Некрасов, Михаил Иванович (Лаврентий) (1836—1908) — епископ Православной российской церкви, духовный писатель и проповедник.
 Некрасов, Михаил Яковлевич (1906—?) — советский военачальник, полковник. См. также 
 Некрасов — фамилия.